Burg Schenkenberg ist der Name folgender Burgen in Baden-Württemberg:

 Burg Schenkenberg (Emmingen-Liptingen), Burgstall in Emmingen-Liptingen, Landkreis Tuttlingen
 Burgruine Schenkenberg (Württemberg), Ruine in Epfendorf, Landkreis Rottweil